Томаш Сарић (Београд, 3. март 1971) српски је гласовни и позоришни глумац и ТВ водитељ. Најпознатији је као водитељ дечје емисије „Атом по атом”, која се 1993. и 1994. године приказивала у оквиру школског програма Радио-телевизије Србије. Играо је у неколико представа београдских позоришта и позајмио глас у синхронизацијама бројних анимираних и играних филмова и серија.

Филмографија 

|-
| 2016 || Андрија и Анђелка || Психијатар
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1971.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Српски водитељи
Српски телевизијски водитељи
Водитељи из Београда